Иван-чай:

 Иван-чай — род многолетних растений семейства кипрейные.
 Иван-чай — традиционный травяной русский чай, приготовляемый из иван-чая узколистного (народное название — «кипрей»).